A Casa-forte de Dona Anna Paes localizava-se na planície de Boa Vista, no continente, a oeste de "Maurits Stadt" (a cidade Maurícia), atual Recife, no estado de Pernambuco, Brasil.

História 
SOUZA (1885) localiza-a na planície que se estende da Boa-Vista a Apipucos, associando-a ao combate e captura do General neerlandês Huss, em 1645 (op. cit., p. 87).

Este engenho de açúcar, fortificado no contexto da segunda das invasões holandesas do Brasil (1630-1654) pelos seus moradores (BARRETO, 1958), foi ocupado pelo remanescente das forças neerlandesas derrotadas na batalha do Monte das Tabocas (3 de Agosto de 1645).

Na que ficou conhecida como Batalha de Casa Forte (17 de Agosto de 1645), foi retomado por forças portuguesas sob o comando do Sargento-mor Antônio Dias Cardoso, que daí expulsaram as forças neerlandesas, ocasião em que foi aprisionado o Tenente-coronel Hendrick Huss, que as comandava (BENTO, 1971). Hendrick deixou como único descendente, Francisco Huss, tendo uma filha, Anastásia Huss, estabelecida na cidade de Aiuaba, Ceará.

Não foi possível identificar este engenho nas quatro principais relações de engenhos de açúcar apresentadas à Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais - a de José Israel da Costa (1623), a de Schott (1636), a de Maurício de Nassau (1638) e a de Adriano do Dussen (1644).

GARRIDO (1940) complementa que o local havia sido assinalado por um monumento erigido pelo Instituto Histórico de Pernambuco, mas que havia sido removido para dar lugar, à época (1940), a um parque amazônico no local, onde eram exibidos exemplares de vitórias-régias (op. cit., p. 68).

Bibliografia 
 BARRETO, Aníbal (Cel.). Fortificações no Brasil (Resumo Histórico). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1958. 368 p.
 BENTO, Cláudio Moreira (Maj. Eng. QEMA). As Batalhas dos Guararapes - Descrição e Análise Militar (2 vols.). Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1971.
 GARRIDO, Carlos Miguez. Fortificações do Brasil. Separata do Vol. III dos Subsídios para a História Marítima do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1940.
 IRIA, Alberto. IV Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros - Inventário geral da Cartografia Brasileira existente no Arquivo Histórico Ultramarino (Elementos para a publicação da Brasilae Monumenta Cartographica). Separata da Studia. Lisboa: nº 17, abr/1966. 116 p.
 SOUSA, Augusto Fausto de. Fortificações no Brazil. RIHGB. Rio de Janeiro: Tomo XLVIII, Parte II, 1885. p. 5-140.

Ver também 
 Batalha de Casa Forte
 Casa Forte (Recife)
 Casa-forte de Duarte Coelho
 Lista de fortificações do Brasil

Ligações externas 
 
 

Dona Anna Paes
Construções demolidas do Recife
Fundações no Brasil do século XVII